Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 1994 spelades mellan den 14 juni 1992 och 24 oktober 1993.

Preliminär kvalomgång

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
Fotbollsåret 1992
Fotbollsåret 1993
1992 i Afrika
1993 i Afrika